These Days может означать:
 Песня и сингл:
 «These Days» — песня и сингл Bon Jovi.
 «» — песня Джексона Брауна.
 «These Days» — песня и сингл Foo Fighters.
 «These Days» — песня и сингл Take That.
 «These Days» — песня и сингл Rudimental.
 Альбом:
 These Days — альбом Bon Jovi.
 These Days — альбом Винсента Гилла.